Giovanni VIII Xifilino (1010-1075) – erudito bizantino, patriarca di Costantinopoli dal 1064 al 1075.
 Giovanni Xifilino (seconda metà dell'XI secolo) – storico bizantino, epitomatore della Storia romana di Cassio Dione.